Петрецово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России. Входит в состав Никольского сельского поселения. Население — 107 жителей (2007 год).

Расположена в северо-восточной части области в 5 км к юго-востоку от Гагарина, в 2 км севернее автодороги , на берегу реки Алешни. В 3 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Колесники на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)